Антинау́ка — позиция, отвергающая науку и научный метод. Люди, придерживающиеся антинаучных взглядов, не принимают науку как объективный метод, который может порождать универсальное знание. Они также убеждены, что научный редукционизм чрезвычайно ограничен для понимания сложного мира.

Антинауку не следует путать с антисциентизмом, который является критикой сциентизма и редукционизма с позиций гуманитарных наук и некоторых философских течений. Антисциентизм, в отличие от антинауки, не исключает полезность и нужность точных и естественных наук, а лишь указывает на их ограниченность в некоторых сферах (связанных с человеческим мышлением, свободой, моралью, эстетикой, смыслом, ценностями, целями, религией и т. д.).

Примечания

Литература 

 A Bullock & S Trombley [Eds.], The New Fontana Dictionary of Modern Thought, third edition, London: Harper Collins, 1999
 Burger, P and Luckman, T, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden City, NY: Doubleday, 1966
 Collins, Harry and Pinch, Trevor, The Golem. What everyone should know about science, Cambridge: Cambridge University Press, 1993
 Gross, Paul R and Norman Levitt, Higher Superstition: The Academic Left and Its Quarrels with Science, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994
 Gerald Holton, Science and anti-science, Harvard University Press, 1993 
 Knorr-Cetina, Karin D, & Mulkay, Michael, Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science, Sage Publications Ltd, 1983
 Knorr-Cetina, Karin D, Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge, Harvard University Press, 1999
 Levins, R. "Ten propositions on science and antiscience" in Social Text, 46/47:101–11, 1996.
 Levins, R. "Touch Red," in Judy Kaplan an Linn Shapiro, eds., Red Diapers: Growing up in the Communist Left, U. of Illinois, 1998, pp. 257–66.
 Levins, R. Dialectics and systems theory in Science and Society 62(3):373–99, 1998.
 Levins, R. "The internal and external in explanatory theories ", Science as Culture, 7(4):557–82, 1998.
 Levins, R. and Lopez C. "Toward an ecosocial view of health", International Journal of Health Services 29(2):261–93, 1999.
 Nye, Andrea, Words of Power: A Feminist Reading of the History of Logic, London: Routledge, 1990
 Pepper, David, The Roots of Modern Environmentalism, London: Routledge, 1989
 Ullica Segerstrale (Ed), "Beyond the Science Wars: the missing discourse about science and society," Albany: State University of New York Press, 2000, 
 Vining, Joseph, On the Future of Total Theory: Science, Antiscience, and Human Candor, Erasmus Institute papers, 1999

Философия науки
Критика